Obiect se poate referi la:

 Obiect (filozofie), un lucru, ființă sau concept, care poate fi studiat filozofic
 Obiect (fizică), orice corp din natură, sau creat de om, ce are proprietatea de a avea masă
 Obiect (sarcină), un țel sau obiectiv
 Entitate fizică, ceva care poate fi simțit, tangibil
 Obiect zburător neidentificat (cunoscut și sub acronimul de OZN), denumire generică dată corpurilor zburătoare necunoscute și, deci, ne-identificate
 Obiect (informatică), concept în cadrul programării orientate pe obiecte

A se vedea și articolele 
 Obiectiv (dezambiguizare)
 Obiectivism (dezambiguizare)
 Obiectivitate (dezambiguizare)

Filozofie
Fizică
Informatică
Logică
Știință